Ниже представлен спи́сок лейтена́нт-губерна́торов Но́вой Шотла́ндии. Хотя должность лейтенант-губернатора Новой Шотландии появилась лишь после вхождения провинции в Канадскую конфедерацию в 1867, до этого её территория с 1710 года управлялась губернатором Новой Шотландии.

Губернаторы Новой Шотландии (1710—1786)

Лейтенант-губернаторы Новой Шотландии (1786—1867)

Лейтенант-губернаторы Новой Шотландии (с 1867 года)

См. также 
 Должностные лица в Канаде
 Канадские должностные лица по годам

Ссылки 
 

Новая Шотландия
Лейтенант-губернаторы